Landfraß steht für:

 Landfraß, pejorative Bezeichnung für übermäßigen Flächenverbrauch, siehe dort
 Landfraß (Gemeinde Gmünd), Ortschaft von Gmünd in Kärnten, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten